Гезер Бергсма — американська ковзанярка
Йорріт Бергсма — нідерландський ковзаняр